Dis-moi oui peut désigner :

Chansons 
 Dis-moi oui, chanson de Johnny Hallyday sortie en 1963 ;
 Dis-moi oui, chanson de Colonel Reyel featuring Krys sortie en 2011 ;
 Dis-moi oui, chanson de Keen'v sortie en 2014.

Films 
 Dis-moi oui, film français réalisé par Alexandre Arcady et sorti en 1995 ;
  (Di que sí), film espagnol réalisé par Juan Calvo et sorti en 2001.